Byssosphaeria — рід грибів родини Melanommataceae. Назва вперше опублікована 1879 року.

Класифікація 
До роду Byssosphaeria відносять 45 видів:

Примітки

Джерела 
 Cooke, M.C.; Plowright, C.B. 1879. British Sphaeriacei. Grevillea. 7(43):77-89 - P.84

Роди грибів